Ady Endre Emlékmúzeum Nagyvárad, 1955-
Ady Endre Emlékmúzeum Budapest, 1977-